TMP peut signifier :

Chimie
 Thymidine monophosphate ;
 Triméthylolpropane ;
 Triméthylphosphite ;
 Tétraméthylpipéridine ;
 Triméthoprime.

Autre
  ;
 Steyr TMP, un pistolet mitrailleur autrichien ;
 East Timor : le Timor oriental selon la norme ISO 3166-1 α-3 (liste des codes pays) ;
 Télévision mobile personnelle ;
 Template metaprogramming ;
 Terminal Mobile Performant est un anglicisme pour désigner un smartphone ;
 Théâtre musical de Paris, un ancien nom du Théâtre du Châtelet.

tmp peut signifier :
 temporaire, aussi abrégé temp, voir aussi l'extension de fichier .tmp,